Municipio de Griffins puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Griffins (condado de Martin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Martin.
 Municipio de Griffins (condado de Nash, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nash.